

Architettura 
 Palazzo Troise – edificio monumentale di Napoli

Persone 
 Antonella Troise – attrice italiana
 Emanuele Troise – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pablo Troise – magistrato uruguaiano